Эксума () — является районом Багамских островов, в состав которого входят более чем 360 островов.

История 
Сначала Эксуму населяли араваки и лукаяны, которые были порабощены в XV веке. До XVII века острова были необитаемы, использовались пиратами как укрытие.

Эксума был заселён в 1783 году бежавшими от войны американцами. Они привезли с собой хлопок для возделывания плантаций. Лорд Джон Ролле, один из поселенцев, является важной фигурой в истории острова. Умирая в 1835 году, он передал всё землевладение своим рабам. В благодарность за это многие места названы в его честь (например, Роллевилль (Rolleville) и Роллетаун (Rolletown)).

Большой Эксума 
Большой Эксума является самым крупным островом, 60 км длиной и площадью 72 км². Здесь расположен самый крупный город архипелага, Джорджтаун, с постоянным количеством населения ок. 1000 жителей. Основанный в 1793 году, город получил своё имя в честь британского короля Георга III. Рядом с Большим Эксума расположен остров Малый Эксума, ранее были соединены паромной переправой, сейчас здесь находится мост по-прежнему называемый "Переправа". Через пляж на острове Малый Эксума проходит тропик Рака.

Административное деление 

Эксума — один из 32 районов Багамских островов. На карте он обозначен номером 12. Административный центр Района — город Джорджтаун (). Площадь района — 290 км². Население — 7314 человек (2010).

Достопримечательности 
 Из-за своих интересных рифов и пещер архипелаг привлекателен для яхтсменов и дайверов. Многие безымянные пляжи и пещеры, а также рифы перед побережьем являются частью охраняемого парка Exuma National Land and Sea Park of the Bahamas National Trust.
 Один из островов Эксумы носит неофициальное название Свиной, так как там живут одичавшие домашние свиньи, которые совершенно не боятся людей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт правительства Багам
 Большой Эксума
 
 
 

Районы Багамских Островов
Острова Багамских Островов